Dżabal Ful (Jabal al Fūl) – niewielka góra w Egipcie, na Półwyspie Synaj w muhafazie Synaj Południowy. Mierzy około 372 m n.p.m. Położona jest na północ od uedu Wadi Gharandal.

Przypisy 

Szczyty Synaju
Synaj Południowy